Herpotrichiellaceae är en familj av svampar. Herpotrichiellaceae ingår i ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Herpotrichiellaceae